Friedhof Oberursel steht für:

 Alter Friedhof Oberursel
 Jüdischer Friedhof (Oberursel)